Гурреа-де-Гальего () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 192 км². Население — 1664 человека (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Совтер-де-Беарн (Франция, с 1993)

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Уэски